Treppolani – abitanti di Treppo Carnico
Treppolani – abitanti di Treppo Ligosullo